Ahmar ist der Familienname folgender Personen:
 Abdallah ibn Husain al-Ahmar (1933–2007), jemenitischer Politiker und Milizführer
 Abdullah al-Ahmar (* 1936), syrischer Politiker und Mitglied der Baath-Partei
 Ahmed El-Ahmar (* 1984), ägyptischer Handballspieler
 Ali Mohsen al-Ahmar, jemenitischer Generalmajor und Halbbruder von Ali Abdullah Salih
 Sadiq al-Ahmar (* 1956), jemenitischer Politiker und Milizführer

Ahmar bezeichnet außerdem:
 Al-Bahr al-ahmar (Bundesstaat), sudanesischer Bundesstaat
 Gouvernement al-Bahr al-ahmar, ägyptisches Gouvernement
 Al-Wadi al-Ahmar, libysche Talsenke
 Eparchie Baalbek-Deir El-Ahmar, libanesische Eparchie  der maronitischen Kirche 
 Jerf el Ahmar, syrischer jungsteinzeitlicher Fundort
 Hut-nesu, altägyptischer Ort
 Til Barsip, Hauptstadt des aramäischen Kleinreiches

Siehe auch:
 Haschid-Stammeskonföderation
 Al-Bahr al-ahmar
 Rotes Meer